Каша:
 Ка́ша — блюдо из крупы.
 Каша, в переносном смысле — беспорядочная мешанина, хаос.

Топонимы 
 Каша () — коммуна в Италии, располагается в провинции Перуджа в Умбрии.
 Каша (или же Кашша, ) — венгерское название города Кошице в Словакии, ранее употребимое и в русском языке.

Персоналии 
 Каша, Майкл (1920—2013) — американский физико-химик украинского происхождения.
 Каша, Филип (род. 1994) — чешский футболист.
 Беднарек-Каша, Агнешка (род. 1986) — польская волейболистка, центральная блокирующая клуба «Хемик» (Полице) и сборной Польши.

См. также 
 Каша-Катуве
 Каш (значения)
 Каши
 Каши Мишра
 Ал-Каши
 Кашин (значения)